Existuje více osobností se jménem a příjmením Petr Pokorný:

 Petr Pokorný (skladatel) (1932–2008) – český hudební skladatel
 Petr Pokorný (teolog) (1933–2020) – český evangelický farář a teolog
 Petr Pokorný (kytarista) – český rockový kytarista, člen Etc...
 Petr Pokorný (biolog) (* 1972) – český biolog a ekolog
 Petr Pokorný (fotbalista) (* 1975) – český fotbalista